Сезон 2010/11 стал для «Боруссии» 35-м в чемпионате Германии и 101-м со дня основания клуба. Третий сезон под руководством Клоппа стал успешным. Команда смогла впервые за 9 лет стать чемпионом Германии.

Однако, команда была еще не достаточно сильной для побед в Европе. Преодолев квалификацию лиги Европы и попав в групповой этап, «шмели» не смогли его осилить. В группе с Пари Сен-Жермен, Севильей и львовскими Карпатами команда заняла 3-е место.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

5.250.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

3.900.000

Зима 

0

Общие убытки:5.250.000

Общая прибыль:3.900.000

Разница:1.350.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1«Шальке 04» квалифицировался в раунд плей-офф Лиги Европы 2011/12 как победитель Кубка Германии.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

Лига Европы

4-й квалификационный раунд

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2010/2011